T33, T-33 ou T.33 peut signifier :
 Gelure superficielle, d’après la classification internationale des maladies ;
 Gordon Murray Automotive T.33, une voiture de sport du constructeur britannique Gordon Murray Automotive ;
 Lockheed T-33 Silver Star, un avion d'entraînement américain ;
 , une classification en athlétisme handisport.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres